Tzavalas Karousos, (Τζαβαλάς Καρούσος) född 9 september 1904, Lefkas, död 3 januari 1969, grekisk skådespelare.

Roller (i urval)
Despinis dikigoros (Δεσποινίς δικηγόρος) (1933)
I foni tis kardias (Η φωνή της καρδιάς) (1943)
To koritsi tis yitonias (Το κορίτσι της γειτονιάς) (1954)
I zavoliara (Η ζαβολιάρα) (1959)
Sarakatsanissa (Σαρακατσάνισσα) (1959)
Navagia tis zois (Ναυάγια της ζωής) (1959)
Irthes arga (Ήρθες αργά) (1961)
Epikindini apostoli (Επικίνδυνη αποστολή) (1961)
Antigon1 (Αντιγόνη) (1961)
Oryi (Οργή) (1962)
Fedra (Φαίδρα) (1962)
Otan i mira kiverna (1962)
Tereza (Τερέζα) (1963)
Kourastika na s'apoktiso (Κουράστηκα να σ' αποκτήσω ) (1963)
Rigameno spiti (Ρημαγμένο σπίτι) (1964)
Ta dakria mou ine kafta (Τα δάκρυά μου είναι καυτά) (1964)
Vana (Βάνα) (1965)
Me idrota ke dakria (Με ιδρώτα και δάκρυα) (1965)
To lathos (Το λάθος) (1965)
Ta dihtya tis dropis (Τα δίχτυα της ντροπής) (1965)
Afiste me na ziso (Αφήστε με να ζήσω) (1965)
'I parastratimeni (Η παραστρατημένη) (1966)Anthropos yia oles tis doulies (Άνθρωπος για όλες τις δουλειές) (1966)I voski (Οι βοσκοί) (Film in 19671967)Kolonaki diagogi miden (Κολωνάκι: διαγωγή μηδέν'') (1967)

Externa länkar
 

Avlidna 1969
Födda 1904
Grekiska skådespelare under 1900-talet
Män